Sweet Revenge signifie douce revanche en anglais, et désigne notamment :

Œuvres

Télévision et Internet 

 Sweet Revenge est un téléfilm américain réalisé par David Greene en 1984 ;
 Sweet Revenge est un téléfilm britannique réalisé par David Morrissey en 2001 ;
  est une web-série sud-coréenne diffusée en 2017 ;
  est une série télévisée sud-coréenne créée par Rhee Myung-han et diffusée en 2018.

Cinéma 

 Sweet Revenge est un film américain réalisé par Scott Sidney en 1921.
 Sweet Revenge est un film américain réalisé par Jerry Schatzberg en 1976.
 Sweet Revenge (Kiri-no-hata) est un film japonais réalisé par Katsumi Nishikawa en 1977.
 Sweet Revenge est un film américain réalisé par Mark Sobel en 1987.
 Sweet Revenge est le titre original du film franco-américain Une femme parfaite, réalisé par Charlotte Brandström en 1990.
 Sweet Revenge est un film américain réalisé par Gordon McLennan en 2001.
 Sweet Revenge (Gei sun yan) est un film hongkongais réalisé par Ho Ping en 2007.
 Sweet Revenge, autre titre de Triple alliance (The Other Woman), un film américain de Nick Cassavetes dont la sortie est prévue en 2014.

Musique 

 Sweet Revenge est un album de John Prine sorti en 1973.
 Sweet Revenge est un album d'Amanda Lear sorti en 1978.
 Sweet Revenge est un album de David Johansen sorti en 1984.
 Sweet Revenge est un album de Ryūichi Sakamoto sorti en 1994.
 Sweet Revenge est une chanson de Motörhead présente sur l'album Bomber sorti en 1979.
 Sweet Revenge est une chanson de BarlowGirl présente sur l'album How can we be silent sorti en 2007.
 Sweet Revenge est un groupe de heavy/thrash metal français créé à Saint-Étienne en 
 Sweet Revenge est un groupe français de pop rock/post-hardcore/screamo créé à Paris en

Voir aussi 

 Three Cheers for Sweet Revenge est un album du groupe My Chemical Romance sorti en 2004.